|-
| 83301 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83302 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83303 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83304 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83305 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83306 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83307 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83308 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83309 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83310 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83311 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83312 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83313 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83314 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83315 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83316 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83317 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83318 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83319 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83320 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83321 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83322 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83323 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83324 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83325 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83326 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83327 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83328 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83329 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83330 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83331 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83332 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83333 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83334 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83335 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83336 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83337 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83338 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83339 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83340 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83341 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83342 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83343 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83344 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83345 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83346 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83347 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83348 - || || 8 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83349 - || || 9 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83350 - || || 9 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83351 - || || 9 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83352 - || || 10 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83353 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83354 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83355 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83356 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83357 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83358 - || || 4 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83359 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83360 Catalina ||  16 de setembre, 2001 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 83361 - || 2001 SK || 16 de setembre, 2001 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 83362 - || || 17 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 83363 - || || 17 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 83364 - || || 17 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 83365 - || || 17 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 83366 - || || 17 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 83367 - || || 17 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 83368 - || || 17 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 83369 - || || 17 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 83370 - || || 17 de setembre, 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 83371 - || || 18 de setembre, 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 83372 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83373 - || || 19 de setembre, 2001 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 83374 - || || 19 de setembre, 2001 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 83375 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83376 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83377 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83378 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83379 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83380 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83381 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83382 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83383 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83384 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83385 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83386 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83387 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83388 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83389 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83390 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83391 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83392 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83393 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83394 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83395 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83396 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83397 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83398 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83399 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83400 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
3